Ville Heinola (né le  à Honkajoki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue à la position de défenseur.

Biographie 
À l'aube du repêchage d'entrée dans la LNH 2019, Heinola est classé au 4e rang chez les patineurs européens dans le classement final de la Centrale de recrutement. Le , il est repêché en 1ère ronde, 20e au total, par les Jets de Winnipeg.

Le , il signe un contrat d'entrée de 3 ans avec Winnipeg. 

Il connait de bonnes performances à son premier camp d'entraînement avec les Jets et lors du calendrier préparatoire. Il se retrouve ainsi dans la formation de 23 joueurs éligibles pour le premier match de la saison régulière. 

Le , il dispute son premier match en carrière dans la LNH face aux Rangers de New York. Il obtient son premier point, une aide, sur le but de Blake Wheeler en 2e période.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2017-2018 || Ässät U20 || Jr. A SM-liiga ||33 ||3 ||14 ||17 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Lukko U20 || Jr. A SM-liiga ||9 ||1 ||8 ||9 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Lukko || Liiga ||34 ||2 ||12 ||14 ||26 ||7 ||1 ||3 ||4 ||2
|- 
| 2019-2020 || Jets de Winnipeg || LNH || 8 ||1 ||4 ||5 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2019-2020 || Moose du Manitoba || LAH || 3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Lukko || Liiga ||29 ||0 ||7 ||7 || 12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Jets de Winnipeg || LNH || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Moose du Manitoba || LAH || 19 || 4 || 7 || 11 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Lukko || Liiga || 19 || 1 || 13 || 14 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Jets de Winnipeg || LNH || 12 || 0 || 5 || 5 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Moose du Manitoba || LAH || 41 || 5 || 21 || 26 || 18 || 5 || 1 || 4 || 5 || 0
|-

Au niveau international 

| 2018 || align="left"| Hlinka-Gretzky moins de 18 ans ||4 ||0 ||2 ||2 ||0 || align="left"|  place
|-
| 2019 || align="left"| Championnat du monde junior ||5 ||1 ||1 ||2 ||2 || align="left"| Médaille d'or
|-
| 2020 || align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 0 || 5 || 5 || 8 || align="left"|  
|-
| 2021 || align="left"| Championnat du monde junior || 7 || 0 || 4 || 4 || 4 || align="left"|  Médaille de bronze

Références 

Naissance en mars 2001
Naissance dans le Satakunta
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Jets de Winnipeg
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Lukko Rauma
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)